Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Radio-Comedy-Serie Wir sind die Freeses, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung im Radiosender NDR 2. Die Serie umfasst insgesamt 1685 Episoden.

Zusätzlich zu den regulären Folgen gab es als Extras fünf Pre-Folgen in der Woche vor Beginn der Ausstrahlung der neuen Comedy. In der Sommerpause 2016 wurden Die Freese-Chroniken und vor der Bundestagswahl 2021 Oma Rosi erklärt die Bundestagswahl gesendet. Seit Sommer 2015 erschienen außerdem immer freitags auf der Facebookseite der Serie 304 Episoden von Oma Rosis Video-Blog Freese 1 an alle, der auch auf der Website des NDR zu finden ist, und seit dem 29. Januar 2016 im NDR Fernsehen ausgestrahlt wurde. Außerdem enthalten alle CD-Veröffentlichungen Bonusmaterial, das nicht gesendet wurde.

Nicht enthalten in der Liste sind Wiederholungen schon einmal gesendeter Folgen, die erneut ausgestrahlt worden sind.

Reguläre Folgen 

Anmerkungen:

Extras 

Anmerkungen:

Folgen von Freese 1 an alle 

Anmerkungen:

Auf CD veröffentlichtes Bonusmaterial 

Anmerkungen:

Weblinks 
 Podcasts Wir sind die Freeses und Freese 1 an alle

Einzelnachweise 

Norddeutscher Rundfunk (Hörfunk)
Radio-Comedy